Lupin III – serie di manga incentrati sull'omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch
Lupin III – film d'animazione del 1978 diretto da Sōji Yoshikawa successivamente distribuito con il titolo Lupin III – La pietra della saggezza
Lupin III – film del 2014 diretto da Ryūhei Kitamura
 Lupin III – videogioco del 1980